Ekstraliga polska w unihokeju kobiet 2014/2015 – 15. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiego klubowego unihokeja w Polsce. Sponsorem tytularnym był producent sprzętu sportowego Salming, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa SALMING Ekstraliga mężczyzn. W sezonie zasadniczym rozegrano 12 kolejek spotkań po których przeprowadzono fazę Play-off.

W sezonie 2014/2015 wystąpiło 7 klubów. Obrońcą  tytułu była drużyna Energa Osowa Olimpia Gdańsk, mistrzostwo Polski zdobył MMKS Podhale Nowy Targ

Uczestnicy rozgrywek

Stan po sezonie 2013/2014 
Po zakończeniu sezonu 2013/2014 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna Energa Olimpia Osowa Gdańsk. Ostatnie miejsce w rozgrywkach zajęła drużyna UKS Multi - 75 Killers Kraków

Tabela sezonu zasadniczego

Punktacja kanadyjska

Faza Play-off

Mecz o miejsca V-VI

Mecz o miejsce III

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn
 Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn 2014/2015

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Polskiego Związku Unihokeja

Pierwszy poziom rozgrywek unihokejowych kobiet w Polsce
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie
2014 w unihokeju
2015 w unihokeju